Toponímia
 Bolland (Berwijn), afluent del Berwijn
 Bolland (municipi) antic municipi de Bèlgica ara fusionat amb Herve
  Biografies:
 Joan Bolland (1596-1667) jesuïta dels Països Baixos espanyols, autor dels primers volums dels Acta Sanctorum
 Paul Bolland governador de la província de Lieja de 1990 a 2004
 Bolland & Bolland, duo neerlandès dels germans Ferdi i Rob Bolland, músics i cantants pop
 Brian Bolland coautor del llibre Alan Moore i de Brian Bolland, Batman: The Killing Joke, 1987
 Gerardus Bolland membre de l'Institut d'Estudis Catalans
  Organització: 
 La Societat dels Bol·landistes, societat científica creada per Joan Bolland per a l'estudi dels documents sobre els sants